Het Vlot van de Medusa (Le radeau de la Méduse) kan verwijzen naar:
Het vlot van de Medusa (schilderij), een schilderij van Théodore Géricault uit 1818
Le radeau de la Méduse (film), een film van Iradj Azimi uit 1994
Het vlot van de Medusa of Hoe leren we dat beest fatsoenlijk spreken?, een hoorspel van Konrad Hansen uit 1973